Ревер Умберто Алвес Араужо (; род. 4 января 1985 года, Ариранья, Бразилия) — бразильский футболист, защитник клуба «Атлетико Минейро». Выступал за сборную Бразилии.

Клубная карьера 
Ревер начинал свою карьеру в клубе «Паулиста». В 2004 году он был переведён в первую команду клуба, в составе которой становился серебряным призёром чемпионата штата Сан-Паулу и единственного в истории этого клуба кубка Бразилии. Сезон 2007/08 Ревер провёл в команде «Аль-Вахда» на правах аренды, сыграл десять матчей. В 2008 году игрок уходил в аренду в «Гремио», затем этот клуб выкупил игрока у «Паулисты». В составе этого клуба он стал одним из лучших защитников чемпионата и был вице-капитаном «Гремио». В январе 2010 года Ревер подписал пятилетний контракт с немецким «Вольфсбургом», но вышел на поле в составе этого клуба только один раз — в ответном четвертьфинальном матче Лиги Европы против «Фулхэма».

19 июля 2010 года Ревер перебрался в «Атлетико Минейро», был его капитаном. С «галос» выиграл Кубок Бразилии, Кубок Либертадорес, Рекопу, дважды побеждал в Лиге Минейро. В 2015—2016 годах выступал за «Интернасьонал». С 2016 года выступает за «Фламенго».

Карьера в сборной 
Ревер провёл восемь матчей и забил один мяч за национальную сборную Бразилии. Гол он забил 24 апреля 2013 года в матче против сборной Чили.

Достижения 
  Чемпион штата Рио-де-Жанейро (1): 2017
  Чемпион штата Минас-Жерайс (2): 2012, 2013
  Чемпион штата Риу-Гранди-ду-Сул (2): 2015, 2016
  Чемпион Кубка Бразилии (2): 2005, 2014
  Финалист Кубка Бразилии (1): 2017
 Обладатель Кубка Либертадорес (1): 2013
 Финалист Южноамериканского кубка (1): 2017
 Обладатель Рекопы (1): 2014
 / Обладатель Кубка Рока (2): 2012, 2013
 Обладатель Кубка конфедераций (1): 2013

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Футболисты Бразилии
Игроки сборной Бразилии по футболу
Игроки ФК «Аль-Вахда» Абу-Даби
Игроки ФК «Атлетико Минейро»
Игроки ФК «Вольфсбург»
Игроки ФК «Гремио»
Игроки ФК «Интернасьонал»
Игроки ФК «Паулиста»
Игроки ФК «Фламенго»